Surulere – area a governo locale (local government areas) dello stato di Lagos, in Nigeria
 Surulere – area a governo locale (local government areas) dello stato di Oyo (Nigeria), in Nigeria  
 Suru L'ere – film nigeriano diretto da Mildred Okwo